Liebeslied – film del 1931 diretto da Constantin J. David
 Canto per te (Liebeslied) – film del 1935 diretto da Fritz Peter Buch